Prvaci Hrvatske u nogometu za pionire(stariji pioniri, U-15) za sezonu 2017./18. su bili nogometaši Dinama iz Zagreba. 
Ovo je bila četvrta sezona prvenstva za pionire s nacionalnom ligom.

Prva liga

Drugi rang

Poveznice  
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu za juniore 2017./18. 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu za kadete 2017./18.

Izvori 
 
 prvahnl.hr, 1. HNL Pioniri, pristupljeno 2. lipnja 2018. 
 nk-osijek.hr, 1. HNL Pioniri , pristupljeno 2. lipnja 2018. 
 

2017-18
p-p